Le qualificazioni del singolare  femminile dell'US Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Akgul Amanmuradova (qualificata)
  Jelena Dokić (primo turno)
  Monica Niculescu (qualificata)
  Zhang Shuai (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Evgenija Rodina (Turno finale)
  Shenay Perry (primo turno)
  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Anastasija Pivovarova (secondo turno)
  Patricia Mayr (Turno finale)
  Zuzana Kučová (qualificata)
  Zuzana Ondrášková (qualificata)
  Rossana de los Ríos (primo turno)
  Tatjana Maria (primo turno)
  Nastas'sja Jakimava (secondo turno)

 Nuria Llagostera Vives (qualificata)
 Arantxa Rus (secondo turno)
 Katie O'Brien (Turno finale)
 Olivia Sanchez (primo turno)
 Maria Elena Camerin (qualificata)
 Anna Floris (primo turno)
 Aleksandra Panova (Turno finale)
 Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Stéphanie Dubois (Turno finale)
 Laura Pous Tió (primo turno)
 Maša Zec Peškirič (primo turno)
 Lilia Osterloh (primo turno)
 Sesil Karatančeva (Turno finale)
 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
 Ekaterina Byčkova (primo turno)
 Nina Bratčikova (primo turno)

Qualificate

  Akgul Amanmuradova
  Nuria Llagostera Vives
  Monica Niculescu
  Mirjana Lučić
  Sally Peers
  Tamira Paszek
  Mandy Minella
  Lourdes Domínguez Lino

 Rebecca Marino
 Irina Falconi
 Maria Elena Camerin
 Zuzana Kučová
 Zuzana Ondrášková
 Ol'ga Savčuk
 Sania Mirza
 Michelle Larcher de Brito

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard per le qualificazioni 
  Julia Boserup
  Beatrice Capra
  Irina Falconi
  Nicole Gibbs
  Alexa Glatch
  Krista Hardebeck
  Madison Keys
  Alexandra Mueller
  Sloane Stephens

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 Tabellone qualificazioni

US Open 2010
WTA Tour 2010